Sebastian har flere betydninger:

 Sebastian (navn) – et drengenavn.
 Sebastian (musiker) – dansk musiker.
 Sebastian (helgen) – kristen helgen.
 Sebastian (norsk album) – en norsk album med Sebastian tekster.